Владимир Светиев (Свето Митрани, 14. јул 1945 — Битољ, 1. новембар 2013) био је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Некаде морам да те чекам ТВ филм || /
|-
| 1971. || Делба ТВ филм || /
|-
| 1972. || Пуцањ || Доне Петрусевски (као Владо Светиев)
|-
| 1972. || Вртлог ТВ филм || /
|-
| 1972. || Табакерата ТВ филм || /
|-
| 1976. || Војвода Спиро Црне ТВ филм || /
|-
| 1977. || Вапцаров ТВ филм || /
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Наум
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Црвени коњ || Белиот
|-
| 1981. || Стојче ТВ филм || /
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1982. || Време на летала ТВ филм || /
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1983. || Црвениот коњ ТВ серија || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Време, живот || Режисер
|-
| 1993. || Македонска сага || Сани (као Владо Светиев)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Мис Амнезија Кратки филм || /
|-
| 2003. || Едно од лицата на смртта Кратки филм || /
|-
| 2004. || Големата вода || Секуле (тхе геограпхy теацхер)
|-
| 2006. || Тајната книга || Америцан
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1945.
Умрли 2013.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Крушевчани